Пётр Петро́вский:
 Петровский, Пётр Григорьевич (1899—1941) — советский партийный и государственный деятель.
 Петровский, Пётр Николаевич (1864—1946) — русский советский поэт и переводчик.
 Петровский, Пётр Сергеевич (род. 1988) — белорусский политический обозреватель.
 Петровский, Пётр Степанович (1814—1842) — русский живописец.